Това е списъкът с епизоди на сериала „Щети“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2007

Сезон 2: 2009

Сезон 3: 2010

Сезон 4: 2011

Сезон 5: 2012 

Щети
Щети